Гезов — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Кущинского сельского поселения.

Описание 
Расположен в восточной части области, в 11 км к югу от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
В 1859 году — Бирюченского уезда «хутор владельческий Гезев при Глубоком овраге» «на большом почтовом тракте от г. Бирюча до г. Острогожска» — 57 дворов, 492 жителя (242 мужск. и 250 женск. пола).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "хутор Гезовъ" Щербаковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 526, число дворов — 75.

Известные люди 
 Пяташова, Наталья Романовна (1929 — 1970) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1958).

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)